Produktionssystem ist ein Begriff mit mehreren Bedeutungen
 im Bereich der formalen Sprache bezeichnen Produktionssysteme eine Menge von Grammatikregeln und einen darauf arbeitenden Interpreter, siehe Produktionssystem (Informatik)
 im Bereich der Wirtschaft bezeichnet er die Einheit von Fertigung und Produktionsmanagement, siehe Produktionssystem (Unternehmen)

Siehe auch:
 Produktivsystem, im Bereich der Informatik bezeichnet es eine Systemumgebung bzw. einen Teil von ihr, auf der Software ausgeführt sowie Daten gespeichert und verarbeitet werden. Die so beschriebene Software ist das Resultat eines Bereitstellungsvorgangs seitens des Softwareherstellers an einen Kunden, durch welchen jene die Test- und Entwicklungs-Umgebungen bereits verlassen hat